Bad Sneakers and a Piña Colada – drugi album glam rockowego zespołu Hardcore Superstar wydany przez Music of Nations. Jest to ich pierwszy międzynarodowy album.

Lista utworów 
 Hello/Goodbye
 You Will Never Know
 Liberation
 Have You Been Around
 Punk Rock Song
 Beat You Down
 Rock N' Roll Star
 Someone Special
 Slide Song
 Hey Now!
 Strapped
 Bubbelcum Ride
 So Deep Inside

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2000